Turó Gros (Caldes de Montbui), muntanya al municipi de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
 Turó Gros (el Brull), muntanya entre els municipis de El Brull i Viladrau (Osona)
 Turó Gros (Fogars de Montclús), muntanya al municipi de Fogars de Montclús (Vallès Oriental)
 Turó Gros (la Roca del Vallès), muntanya al municipi de La Roca del Vallès (Vallès Oriental)
 Turó Gros (Montferrer i Castellbò), muntanya al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
 Turó Gros (Sant Celoni), muntanya al municipi de Sant Celoni (Vallès Oriental)
 Turó Gros (Viladrau), muntanya al municipi de Viladrau (Osona)
 Turó Gros de Miralles, muntanya entre els municipis de Santa Susanna i Tordera (Maresme)
 Turó Gros de Can Planes, muntanya al municipi de Fogars de la Selva (Selva)
 Turó Gros del Pujol, muntanya al municipi de Viladrau (Osona)
 Turó Gros de Terra Negra, muntanya entre els municipis de Tordera (Maresme) i Fogars de la Selva (la Selva)